Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 2001 și 3000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.

Datele furnizate în aceste tabele provin din the Historically Corrected New General Catalogue, corectat și revizuit de Dr. Wolfgang Steinicke.

2001-2100

2101-2200

2201-2300

2301-2400

2401-2500

2501-2600

2601-2700

2701-2800

2801-2900

2901-3000

Bibliografie
NGC/IC Project

Note

Vezi și
 New General Catalogue
 Catalogul Messier
Liste astronomie